

Населені пункти та їхні частини

 Боґушиці — село в гміні Борув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Боґушиці — село в гміні Олесниця Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Боґушиці — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Боґушиці — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Боґушиці — село в гміні Прушкув Опольського повіту Опольського воєводства
 Боґушиці — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Боґушиці — село в гміні Тошек Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Боґушиці — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Боґушиці — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Боґушице — колонія в гміні Кшенцин Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Боґушице — осада в гміні Дембниця-Кашубська Слупського повіту Поморського воєводства
 Боґушице — осада в гміні Доліце Старгардського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки